ТГУ МП «ТТУ» — городское муниципальное унитарное предприятие, охватывающее своей деятельностью муниципальное образование «город Томск» и выполняющее городские пассажирские перевозки автобусами, троллейбусами и трамваями.

В структуру ТТУ входят одно трамвайное и одно троллейбусное депо.

История 

 5 ноября 1967 года — дата официального создания Трамвайно-троллейбусного управления.
 в 2003 году при очередном повышении стоимости проезда с 3 до 4 рублей доля предприятия в пассажирских перевозках упала с 30-40 до 10 процентов из-за практического выравнивания стоимости проезда в электротранспорте и маршрутках.
 В 2004 году ТТУ «в целях повышения эффективности управления» было передано из департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта в департамент недвижимости. В том же году предлагалось передать имущество ТТУ, в аренду частной фирме «Горэлектротранспорт», принадлежащей руководству газеты «Вечерний Томск». Однако депутаты гордумы призвали не делать этого, так как предполагают, что арендатора интересует не муниципальный транспорт, а исключительно площади, на которых он располагается. В итоге ТТУ было внесено в список муниципальных предприятий, не подлежащих приватизации. 

 В 2005 году руководство города предлагало разделить ТТУ на два отдельных предприятия — «Трамвай» и «Троллейбус».

 Весной 2006 года часть имущества ТТУ, в том числе силовые трансформаторы, троллейбусные и трамвайные контактные сети, подземные кабели было передано в бессрочное безвозмездное пользование ООО «Городские тяговые подстанции электротранспорта».
 На 2007 год намечено потратить 50 миллионов рублей на обновление подвижного состава[9]. Было приобретено 4 трамвая (321—324) и 12 троллейбусов (357—368)
 В мае 2007 года среди частных пассажироперевозчиков города произошла крупная забастовка (в течение трех дней коммерческие автобусы не ходили вообще). ТТУ спасло ситуацию, стредняя выручка предприятия в эти дни возросла в 2,5 раза.
 Осенью 2007 года ТТУ было возвращено в департамент Дорожного строительства, благоустройства и транспорта.
 С 2008 года, осознавая ненадежность частных перевозчиков, городская администрация закупила партию новых автобусов большой вместимости и передала их под управление ТТУ, тем самым произведена попытка создать предприятие — многопрофильный перевозчик. Директором был назначен Сергей Световец.
 Кроме автобусов (около 20) предприятие получило в 2008 году 10 трамваев (325—334) и 13 (369—381) троллейбусов.
 Как автобусный перевозчик, начала ТТУ обслуживало дотационные маршруты 18 и 81. Затем по программе «Возрождение муниципального транспорта» были куплены дополнительные автобусы и в 2009 году организован кольцевой маршрут 33/34, затрагивающий почти все учебные корпуса томских вузов.
 В 2010 году, меньше чем через год, маршрут 33-34 изменен и продлен во вновь построенные микрорайоны. Автобусов стало не хватать, интервал движения увеличился. Директор Сергей Световец был заменен на Захара Жусенко, якобы из-за несогласия с желанием мэрии радикально изменить схему пассажирского транспорта в городе.
 В 2009—2011 году поступило 48 новых троллейбусов.
 В 2010 году официально было перевезено 28 млн пассажиров.
 В 2010—2011 году, особенно после начала строительства развязки на 4-й поликлиники производятся непродуманные и малополезные изменения маршрутов (расширение 33-34 автобусного маршрута, сокращение трамвайного маршрута № 2 до пл.Батенькова , возврат троллейбусного маршрута № 4 к старой схеме (Томск-1 - Ул.Говорова)), часто перекрываются те или иные автобусные или троллейбусные маршруты. ТТУ терпит сильные убытки, критике горожан подвергается директор предприятия — за слабую защиту интересов ТТУ.
 С 2012 года ТТУ испытывает острый кадровый голод, объясняет этим в том числе завершение работы троллейбусов ещё до окончания вечернего часа-пик.
 С начала 2013 года автобусный парк в составе ТТУ был закрыт, просуществовав таким образом 4 года. Захара Жусенко на посту директора сменил Григорий Шульгин.

См. также 
 Томский автобус
 Томский трамвай
 Томский троллейбус

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ТГУ МП «ТТУ»

Томск
Транспортные компании России
Операторы общественного транспорта
Транспорт Томска
Томский автобус
Томский трамвай
Томский троллейбус
Предприятия Томска